Jogos Olímpicos de Verão de 1900
 Jogos Olímpicos de Verão de 1924

Desambiguação